Ximenia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ximenia ingår i familjen Ximeniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Ximenia